Příjmení Vittek, přechýleně Vitteková (v ČR také Vittková), nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jozef Vittek (* 1948) – slovenský fotbalista
 Petr Vittek (* 1991) – český politik
 Róbert Vittek (* 1982) – slovenský fotbalista

Podobná příjmení
 Vítek (příjmení)

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení